Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2014 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Hsieh Su-wei und Peng Shuai.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen am 18. und 19. Juni 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 
 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 
 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Damendoppel
2014